Unenlagia (arn. "mitad pájaro") es un género de dinosaurios terópodos dromeosáuridos, que vivieron a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 89 millones de años, durante el Coniaciense, en lo que hoy es Sudamérica. Habitó en Argentina hace alrededor de 90 millones de años. Al género le han asignado dos especies, Unenlagia comahuensis, la especie tipo descrita por Novas y Puerta en 1997, y Unenlagia paynemili, descrita por Calvo et al. en 2004.

Descripción
Se ha discutido la longitud del cuerpo de Unenlagia, debido al hecho de que solo se conoce bien la longitud de las patas y no está claro si esto debe extrapolarse utilizando las proporciones de los Dromaeosauridae de baja altura o las aves basales de patas largas. Por lo tanto, las estimaciones han variado entre una longitud de 3,5 metros y un peso de 75 kilogramos por un lado, y una longitud de solo 2 metros por el otro. Sin embargo, Thomas Holtz ha estimado a Unenlagia en 2,3 metros de largo y 9,1-22,7 kilogramos de peso. Asimismo, la interpretación de la forma de la cabeza ha cambiado de una condición de dromeosáurido de hocico más corto a la forma alargada conocida de los géneros relacionados Buitreraptor y Austroraptor descubiertos más tarde.

Novas y Puerta encontraron que la región pélvica de Unenlagia, especialmente la forma del ilion, era muy similar a la del pájaro primitivo Archaeopteryx. La cintura escapular de Unenlagia se interpretó originalmente como si estuviera adaptada para aletear, con una escápula plana colocada encima de la caja torácica, lo que hace que la articulación del hombro apunte más lateralmente. Sin embargo, en 2002 Kenneth Carpenter señaló que esto implicaría que el omóplato estaba aplanado dorsoventralmente en lugar de lateralmente como con otros terópodos y que, por lo tanto, era más probable que la escápula estuviera ubicada en el costado de la caja torácica. Esto se ajustaba a una hipótesis posterior de Philip Senter de que los terópodos no aviares como Unenlagia no podían levantar las extremidades anteriores por encima de la espalda, como habría sido el caso del ave más basal Archaeopteryx. Sin embargo, los trabajadores sudamericanos no han quedado convencidos, respondiendo que una escápula colocada lateralmente haría que la coracoides de Unenlagia sobresaliera en su caja torácica, lo que parece anatómicamente inverosímil.

Descubrimiento e investigación

En 1996 en la provincia de Neuquén de Argentina se descubrió un esqueleto de un terópodo en la Sierra del Portezuelo y se reportó el mismo año. En 1997 Fernando Emilio Novas y Pablo Puerta nombraron y describieron Unenlagia comahuensis. El nombre del género deriva del mapuche uñùm, pájaro, y llag, mitad, en referencia a que los descriptores consideraban a la especie como un nexo entre las aves y los terópodos más basales. El nombre de la especie hace referencia al Comahue, región donde se realizó el hallazgo. El espécimen holotipo, MCF PVPH 78, fue descubierto en capas de la Formación Portezuelo que datan del Coniaciense. Consiste en un esqueleto parcial sin cráneo pero que incluye vértebras, un sacro, costillas, cheurones, una escápula, un húmero, una pelvis parcial, un fémur y una tibia.

En 2002 cerca del Lago Barreales se descubrió un segundo esqueleto y se reportó en 2003. En 2004 fue nombrado y descrito por Jorge Calvo , Juan Porfiri y Alexander Kellner como una segunda especie, Unenlagia paynemili. El nombre específico honra a Maximino Paynemil, el jefe de la comunidad Paynemil. El holotipo es MUCPv-349, un esqueleto parcial que consta de un húmero y dos pubis. También se asignaron varios paratipos, MUCPv-343, una garra, MUCPv-409, un ilion parcial, MUCPv-415, una falange y MUCPv-416, una vértebra. Algunos investigadores consideran que Neuquenraptor es un sinónimo subjetivo menor de Unenlagia.

Clasificación
Novas y Puerta en la descripción original consideraban a Unenlagia un taxón hermano de las aves, lo que lo convertiría en un miembro basal de Avialae sensu Gauthier 1986.

Sin embargo, en 1999 Mark Norell y Peter Makovicky afirmaron que Unenlagia era miembro de Dromaeosauridae. Unenlagia habría pertenecido al clado de dromeosáuridos de Gondwana extremadamente parecido a un pájaro llamado Unenlagiinae y estaría estrechamente relacionado con especies como Buitreraptor y Neuquenraptor, que podría ser la misma especie que Unenlagia . Makovicky et al. en 2005 también se recuperó al 'rapaz volador' Rahonavis como miembro de este grupo, lo que supondría que o bien Unenlagia es secundariamente no volador, habiendo evolucionado de ancestros voladores, como Rahonavis, o ese vuelo de pájaro evolucionó al menos dos veces. Norell et al. en 2006 también se encontró que Rahonavis era el taxón hermano de Unenlagia. Esta posición no ha sido aceptada por unanimidad. En 2011 Novas y Federico Agnolín publicaron un estudio en el que se posicionaba un Unenlagiidae dentro de Avialae.

Filogenia
A continuación se muestra un cladograma realizado por Hartman et al. 2019, en el que se encuentra que Unenlagia es un miembro más derivado junto con Dakotaraptor.

Este cladograma es de Motta et al., 2020, que muestra que Unenlagia es más derivado que los dromeosáuridos tradicionales.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Dromaeosauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur